Chërnaya Gan'cha är en 145 kilometer lång vänsterbiflod till Njemen. Källan är sjön Hańcza i Podlasiens vojvodskap, Polen. Den flyter huvudsakligen österut, passerar Suwałki och Wigry för att därefter passera gränsen till Belarus och Hrodnas voblasts. Under de sista kilometerna kanaliseras det mesta av flodvattnet direkt till Njemen via en kanal. Det faktiska loppet av floden kröker sig norrut och sedan österut. De sista 500 metrarna utgör floden gränsen mellan Belarus och Litauen.

Källor

Externa länkar

Vattendrag i Belarus
Vattendrag i Litauen
Vattendrag i Polen
Njemens avrinningsområde